Een verkeersweg:
N468 (Frankrijk)
N468 (Nederland), zie Provinciale weg 468
N468 (Zwitserland)